Al-Maqdisi (en arabe :  ) est un patronyme et un nom commun :

Patronyme 
 Al-Maqdisi (945-991), Mohammed ibn Ahmed Chams ad-Din Al-Maqdisi (arabe : محمد بن امحد شمس الدين المقدسي) ou encore Shams Al-Din Abu Abd Allah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakr Al-Banna Al-Shami Al-Muqaddasi, géographe arabe médiéval né à Jérusalem
  (1146-1203) érudit islamique sunnite palestinien classique, auteur de Al-Kamal fi Asma' al-Rijal (en arabe: الكمال في أسماء الرجال), collection de biographies de narrateurs de hadiths
 Abou Mohammed al-Maqdisi (né en 1959), érudit islamiste salafiste jordano-palestinien contemporain
 Azz ad-Dīn b. ‘Abd as-Salām b. Ghānim al-Maqdisī, XIIIe siècle, érudit, auteur du Dévoilement des mystères au sujet de la sagesse des oiseaux et des fleurs (Kashf al‐asrâr ʻan ḥikam al‐ṭuyûr wa’l‐azhâr, كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار)
  (1173-1245), né à Damas, un érudit islamique hanbali, auteur notamment de Les récits cités des actions merveilleuses des cheikhs de Terre Sainte
 Ibn Qudama Al-Maqdisi (1147-1223),  Imam Mawaffaq ad-Din Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudama al-Maqdisi, un érudit islamique hanbali
 Jirjis al-Khuri Maqdisi, historien libanais, auteur notamment d'un livre intitué La Grande Guerre, A’zam harb fi l-tarikh wa-kayfa marrat ayyamuha, 1919, où il évoque la Grande famine du Mont-Liban
  (né en 1965), connu sous le nom de guerre Abu al-Walid al-Maqdisi, fondateur du groupe militant Conseil de la choura des moudjahidines des environs de Jérusalem

Nom commun 

Maqdisi (    ) est une nisba arabe faisant référence à un habitant de Jérusalem. Il est dérivé de Bayt al-Maqdis, un nom arabe pour Jérusalem. Aujourd'hui, le nom arabe commun de Jérusalem est al-Quds .

Voir également 
 Qudsi (homonymie)
 Muqaddas (homonymie)
 Al-Qods (homonymie)
 Noms de personnes en arabe

Personnalité liée à Jérusalem
Mot arabe
Patronyme arabe
Homonymie de patronyme